

Anatomia umana 

Pettorale è il nome dei muscoli:

 Muscolo grande pettorale
 Muscolo piccolo pettorale

Sport 
Riquadro di stoffa con il numero di gara, usato in atletica leggera ed in altre discipline sportive.

Cavallo 
 Pettorale  – La cinghia che corre davanti al petto del cavallo.

Armi 
Piastra anteriore della corazza